Sier (dorp), een in de zee verdwenen dorp op Ameland.
 Sier (schip, 1995), een van de veerboten van Holwerd naar Ameland.